Мени́ль ()

 Мениль, Луи-Поль (1904—1986) — французский энтомолог-систематик.
 Мениль, Рене (1907—2004) — мартиникский писатель и философ.
 Мениль, Феликс (1868—1938) — французский зоолог и паразитолог.

  — французский военный тактик, служил при маршале де-Брольи; назвал глубокое построение () с большими интервалами «французским боевым порядком», в противоположность линейному, названному прусским.

См. также 

 Меню де Мениль, Фелисьен (1860—1930) — французский композитор.

Примечания